

Localidades

Pierrerue (Alpes da Alta Provença)
Pierrerue (Hérault)

Desambiguações de topônimos